Le terme Soufflot est un patronyme de famille d'origine française. Il peut se référer à :

Personnalités
François Soufflot dit Soufflot le Romain, dit aussi Soufflot le Jeune ou Soufflot le Neveu, est un architecte français actif à Paris dans la seconde moitié du .
Germain-André Soufflot de Palotte, né le  à Auxerre et mort le  à Paris, est un homme politique.
Jacques-Germain Soufflot (, Irancy - , Paris) est un grand architecte français qui a exercé une profonde influence sur le mouvement néoclassique.
Pierre Jules Soufflot de Magny et de Palotte, né le  à Auxerre et mort le  à Paris, est un officier et homme d'affaires français, l'un des derniers survivants des guerres napoléoniennes

Toponymes 
Lac Soufflot est un plan d'eau du territoire non organisé Les Lacs-du-Témiscamingue, dans la MRC de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rue Soufflot est une voie située à la jonction des quartiers de la Sorbonne et du Val-de-Grâce du  de Paris.

Autres 
La Fontaine du bassin Soufflot appelé aussi le Bassin Pastoral est située dans le  de Paris, sur la place Edmond Rostand en face de la rue Soufflot, qui emmène au Panthéon.

Notes et références